Dos destructores de la Armada Imperial Japonesa han recibido el nombre :

 El Yūnagi, de la Clase Asakaze, activo desde 1906 hasta 1924.
 El Yūnagi, de la Clase Kamikaze, activo desde 1925 y hundido en 1944.